Бамбе () — один из 45 департаментов Сенегала и один из трёх департаментов в области Диурбель. Расположен на западе центральной части страны.

География 
Департамент Бамбе занимает площадь 1 351 км².

Административное деление 
Центр департамента — город Бамбе, который является также единственной коммуной. Департамент включает в себя 3 арондисмана (округа): Баба-Гараж, Лямбеи и Нгуа, насчитывающие 11 сельских поселений.

Население 
По данным Национального агентства статистики и демографии Сенегала численность населения департамента в 2013 году составляла 299 476 человек.

Примечания 

Департаменты Сенегала